5-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 31 мая по 15 июня 1962 года в Сантьяго (Чили) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 5-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 31 мая: Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:6, 15:12, 15:6); Чили — Перу 3:0 (15:6, 15:3, 15:9).
 1 июня: Парагвай — Уругвай 3:2 (16:14, 9:15, 15:8, 11:15, 15:9).
 2 июня: Бразилия — Перу 3:0 (15:6, 15:2, 15:3); Венесуэла — Аргентина 3:-.
 4 июня: Уругвай — Перу 3:1 (15:6, 15:10, 11:15, 15:4); Парагвай — Венесуэла 3:-.
 5 июня: Бразилия — Уругвай 3:0 (15:6, 15:8, 15:7); Аргентина — Чили 3:-.
 7 июня: Венесуэла — Перу 3:0 (15:10, 15:4, 15:13); Аргентина — Парагвай 3:0 (15:10, 15:8, 15:12).
 8 июня: Чили — Уругвай 3:-.
 9 июня: Бразилия — Парагвай 3:0 (15:7, 15:8, 15:7).
 10 июня: Парагвай — Перу 3:0 (15:9, 15:6, 15:2); Венесуэла — Чили 3:1 (15:11, 6:15, 15:13, 15:12).
 11 июня: Венесуэла — Уругвай 3:-; Бразилия — Аргентина 3:0 (15:8, 15:3, 15:10).
 12 июня: Аргентина — Перу 3:0 (15:3, 15:11, 15:6); Парагвай — Чили 3:2 (15:10, 13:15, 7:15, 15:11, 15:13).
 14 июня: Аргентина — Уругвай 3:-.
 15 июня: Бразилия — Чили 3:0 (15:9, 15:7, 15:1).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Фейтоза, Фабио, Итальяно, Куарезма, Жоржиньо, Бельфорт, Бето, Марко Антонио, Ньюдон, Освалдо, Роке, Сержио. Тренер — Сэми Мелински. 

  Аргентина.

  Венесуэла.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1962 год в волейболе